Les bons copains (Cheerful Goodbyes), vingt-et-unième épisode de la saison 9 de Frasier diffusé en 2002 ;
 Les Bons Copains (Hal's Friend), quatorzième  épisode de la saison 4 de Malcolm diffusé en 2003 ;
 Les Bons Copains (Counting on You), dix-septième épisode de la saison 1 de Cougar Town diffusé en 2010.